«Увядающие листья» () — одноактный балет-элегия Энтони Тюдора на музыку Антонина Дворжака, одна из последних работ балетмейстера. Сценография — , художник по костюмам — , художник по свету — .

Премьера спектакля состоялась 17 июля  года на сцене  Линкольн-центра в исполнении артистов труппы Американского театра балета (Марианна Черкасски, Хильда Моралес, , Гелси Киркланд и другие).

Балет находился в репертуаре труппы вплоть до 2003 года, в 2007 году был вновь возобновлён Амандой Маккероу () и Джоном Гарднером ().

Музыка 
Тюдор использовал произведения Антонина Дворжака, написанные композитором для камерного состава струнного оркестра:
 «Кипарисы» — вокальный цикл в аранжировке для струнного квартета (1887)
 Четыре песни «В народном духе», op. 73 (1886)
 Квартет № 8 ми мажор, op. 80 (1876)
 , op. 74 (1887)

Сюжет 
Спектакль, поставленный в импрессионистской манере, относится к «психологическим» балетам Энтони Тюдора. Конец лета. Женщина, появившаяся на поляне, предаётся ностальгическим воспоминаниям о своём прошлом. Танцы молодых людей передают её мысли. Свет меркнет, листья опадают, женщина уходит, просветлённая воспоминаниями.

Постановки в других театрах 
 Мариинский театр, Санкт-Петербург
В конце XX века спектакль в составе программы «Вечер американской хореографии», в программу которого также входили одноактные балеты «Сиреневый сад» Энтони Тюдора и «Аполлон Мусагет» Джорджа Баланчина, входил в репертуар Мариинского театра. Премьеру, состоявшуюся 28 января  года, подготовил представитель фонда Энтони Тюдора Айри Хинненен. В спектакле участвовали Лариса Лежнина и Виктор Баранов, Алтынай Асылмуратова и Константин Заклинский, Анна Поликарпова и Андрей Яковлев, Татьяна Терехова и Евгений Нефф и другие солисты балетной труппы, в том числе — Марина Чиркова и Ульяна Лопаткина. Премьерой дирижировал Виктор Федотов.

 Королевский балет, Лондон
В  году спектакль в составе программы одноактных балетов «Воспоминания» () вошёл в репертуар Королевского балета. Премьеру танцевали Алина Кожокару, , Тамара Рохо, Мартин Харвин и другие солисты труппы.

Фильмография 
 1998, American Ballet Theatre Now: Variety & Virtuosity — дуэт в исполнении Аманды Маккероу и Джона Гарднера.

Примечания 
 Источники	

 Комментарии

Балеты Энтони Тюдора
Балеты на музыку Антонина Дворжака
Балеты 1975 года
Балетные спектакли Американского театра балета